Aulo Cornelio Cosso – console e tribuno consolare romano
 Aulo Cornelio Cosso – dittatore romano
 Aulo Cornelio Cosso – politico romano
 Aulo Cornelio Cosso Arvina – politico romano
 Cosso Cornelio Lentulo – politico e militare dell'Impero
 Gneo Cornelio Cosso – politico e militare romano
 Gneo Cornelio Cosso – politico e militare romano
 Publio Cornelio Cosso – politico romano
 Publio Cornelio Cosso – politico romano
 Publio Cornelio Maluginense Cosso – politico e militare romano
 Publio Cornelio Rutilo Cosso – politico e militare romano